En Pologne, Janinów désigne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Janinów est un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Janinów est un village du powiat de Brzeziny,
 Janinów est un village du powiat de Łowicz,
 Janinów est un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Janinów est un village.

dans la voïvodie d'Opole
 Janinów est un village.